Ха́авио () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаавио, Мартти (1899—1973) — финский поэт.

Двойные фамилии:
 Хаавио-Маннила, Элина (род. 1933) — финский социолог, профессор.
 Эняйярви-Хаавио, Эльса (1901—1951) — финская фольклористка.